Okręty Royal Navy o nazwie HMS Wolverine:
 Pierwszy "Wolverine" był korwetą typu Jason zwodowaną w 1863. Sprzedany w 1905 lub 1923.
 Drugi "Wolverine" był niszczycielem typu Beagle zwodowanym w 1910 roku. Zatonął po kolizji w 1917.
 Trzeci "Wolverine" był niszczycielem typu V i W zwodowanym w 1919 roku, który brał udział w działaniach II wojny światowej.

Wolverine